Иерархия:

 Иерархия (греч.) — порядок подчинённости низших звеньев к высшим, организация их в структуру типа дерево; принцип управления.
 Иерархическая организация — структура с вертикальной формой управления; пирамида, каждым уровнем которой управляет более высокий уровень.

Философско-религиозные 
 Ангельская иерархия — упорядоченное представление гармонического единства мира ангелов.
 Духовенство — иерархия служителей культа различных религий и церквей.
 Этническая иерархия (1964—1970) — в пассионарной теории Льва Гумилёва.

Иудаизм
 Иерархия сфирот (сфер) в каббале.

Христианство
 Иерархия (церковная) — общее название трёх степеней священства: епископа, пресвитера и диакона; организация духовенства в порядке подчиненности одних членов клира другим.
 Иерархия в Римско-католической церкви.
 «Иерархия демонов» (1563) — книга Иоганна Вейера; классификация демонов.

Общественные 
 Социальная иерархия
 Иерархия масонов.

Исторические
 Иерархия индийского общества.
 Иерархия империи Тан, Китай.
 Иерархия в советской тюрьме.

В искусстве
 Иерархия жанров — систематизация жанров изобразительного искусства по значимости.

Цифровые в математике, информатике и т. п 
 Иерархия классов
 Иерархия памяти
 Иерархия Хомского
 Иерархия объектов Active Directory
 Плезиохронная цифровая иерархия
 Синхронная цифровая иерархия

См. также 
 Иерарх
 Иерархия доминирования у животных.
 «Трёх Иерархов»
 Гетерархия